Майкл Джозеф Боксолл (; 18 августа 1988, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский футболист, защитник клуба «Миннесота Юнайтед» и сборной Новой Зеландии. Участник Олимпийских игр 2008 и 2020.

Клубная карьера 

Боксолл начал карьеру на родине, выступая за полупрофессиональные команды «Три Кингз Юнайтед», «Эллерсли», «Сентрал Юнайтед», а также «Окленд Сити». В 2006 и 2007 году был признан лучшим молодым игроком Окленда.

4 года играл за команду школы Маунт-Элберт из , на позиции центрального и крайнего защитника. В 2007 году он переехал в США, где поступил в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре и начал выступать за футбольную команду учебного заведения «Санта-Барбара Гаучос» под руководством . Признавался лучшим защитником года в конференции Big West, был включён в третью всеамериканскую сборную по версии ассоциации NSCAA.

18 января 2011 года на дополнительном драфте MLS Боксолл был выбран под общим первым номером новичком лиги, канадским клубом «Ванкувер Уайткэпс». Контракт с ним клуб подписал 17 марта. 19 марта он сыграл в матче стартового тура сезона 2011 против «Торонто», ставшем для «Уайткэпс» дебютом в MLS. 22 июня 2012 года «Ванкувер Уайткэпс» отчислил Боксолла.

В июле 2012 года Майкл вернулся на родину, подписав двухлетний контракт с «Веллингтон Феникс». 14 октября в матче против «Мельбурн Сити» он дебютировал в австралийской Эй-лиге. 14 января 2014 года Боксолл подписал новый однолетний контракт с «Фениксом». 1 марта 2015 года в поединке против «Мельбурн Виктори» он забил свой первый гол за «Веллингтон Феникс».

В мае 2015 года Боксолл подписал двухлетний контракт с южноафриканским «Суперспорт Юнайтед». 12 августа в матче против «Орландо Пайретс» он дебютировал в южноафриканской Премьер-лиге. В этом же поединке Майкл забил свой первый гол за «Суперспорт Юнайтед». В 2016 году Боксолл помог клубу занять второе место в чемпионате, а также завоевать Кубок ЮАР. В июле 2017 года Боксолл покинул «Суперспорт Юнайтед», после того как стороны не смогли согласовать условия по новому контракту.

12 июля 2017 года Майкл вернулся в MLS, присоединившись к «Миннесоте Юнайтед». За «Миннесоту» он дебютировал 22 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз». 11 августа 2018 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» он забил свой первый гол за «», это был его 54-й матч в MLS. 9 сентября 2021 года Боксолл подписал с «Миннесотой Юнайтед» новый двухлетний контракт.

Международная карьера 
В 2007 году в составе молодёжной сборной Новой Зеландии Боксолл принял участие в молодёжном чемпионате мира в Канаде.

В 2008 году Майкл в составе олимпийской сборной поехал на Олимпийские игры. На турнире он сыграл в матчах против команд Китая, Бразилии и Бельгии.

25 марта 2011 года в товарищеском матче против сборной Китая Боксолл дебютировал за сборную Новой Зеландии.

В 2012 году Майкл был включён в заявку национальной команды на участие в Кубке наций ОФК на Соломоновых Островах. На турнире он сыграл в матче против Соломоновых Островов. Вместе со сборной Боксолл завоевал бронзовые медали. В 2016 году Майкл стал победителем Кубка наций ОФК в Папуа — Новой Гвинеи. На турнире он сыграл в матчах против команд Новой Каледонии и Папуа — Новой Гвинеи.

В 2017 году Боксолл принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд России, Мексики и Португалии.

Боксолл был включён в состав «» на Олимпийские игры 2020 в качестве одного из трёх игроков старше 23 лет. Однако, он не смог сыграть на олимпийском турнире из-за травмы бедра.

Достижения 
 «Суперспорт Юнайтед»
 Обладатель Кубка ЮАР: 2016

 Новая Зеландия
 Победитель Кубка наций ОФК: 2016
 Бронзовый призёр Кубка наций ОФК: 2012

Личные сведения 
Младший брат Майкла, Никко — также футболист.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте NZ Football
 
 Профиль на сайте ФК «Веллингтон Феникс»
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Новой Зеландии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре
Игроки ФК «Сентрал Юнайтед»
Игроки ФК «Окленд Сити»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки ФК «Суперспорт Юнайтед»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»